Verano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Verano, Sydtyrolen, kommun, Trentino-Alto Adige, Bolzano,

Mexiko 

 Verano, Mexiko, ort, Chiapas, Tonalá,